Gerd Bollmann ist der Name folgender Personen:

* Gerd Bollmann (Sprecher) (1928–2009), deutscher Sprecher
 Gerd Bollmann (Politiker) (1947–2017), deutscher Politiker (SPD)